Будылин — русская фамилия. Известные носители:
 Будылин, Алексей Владимирович (род. 1976) — эстонский дзюдоист.
 Будылин, Анатолий Петрович (1907—1982) — советский электротехник, лауреат Сталинской премии.
 Будылин, Дмитрий Владимирович (род. 1974) — эстонский дзюдоист.
 Будылин, Николай Васильевич (1889—1975) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Будылин, Сергей Владимирович (род. 1979) — российский футболист.
 Будылин, Юрий Владимирович (род. 1982) — российский футболист.